Петар Вукићевић може да буде:

Петар Вукићевић (математичар) (1862-1941)
Петар Вукићевић (атлетичар), учесник на Европском првенству у атлетици на отвореном 1978.
Петар Вукићевић (хирург) (1971)